Versnelling (natuurkunde)
Optrekken (oefening)